Vanderbilt Cup 1906 je tretja dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1906. Odvijala se je 6. oktobra 1906 na Long Islandu.

Rezultati

Dirka

1906
Sezona Velikih nagrad 1906